Amerikai Egyesült Államok
 Albany város az Amerikai Egyesült Államok Georgia államában
 Albany város az Amerikai Egyesült Államok Kalifornia államában
 Albany város az Amerikai Egyesült Államok Kentucky államában
 Albany város az Amerikai Egyesült Államok Louisiana államában
 Albany város az Amerikai Egyesült Államok Missouri államában
 Albany város az Amerikai Egyesült Államok New Hampshire államában
 Albany város az Amerikai Egyesült Államok New York államában
 Albany falu az Amerikai Egyesült Államok Ohio államában
 Albany statisztikai település az Amerikai Egyesült Államok Oklahoma államában
 Albany város az Amerikai Egyesült Államok Oregon államában
 Albany önkormányzat nélküki település az Amerikai Egyesült Államok Pennsylvania államában
 Albany város az Amerikai Egyesült Államok Texas államában
 Albany város az Amerikai Egyesült Államok Vermont államában
 Albany város az Amerikai Egyesült Államok Vermont államában
 Albany város az Amerikai Egyesült Államok Wisconsin államána Green megyéjében
 * Albany falu az Amerikai Egyesült Államok Wisconsin államána Green megyéjében
 Albany város az Amerikai Egyesült Államok Wisconsin államána Pepin megyéjében
 Albany statisztikai település az Amerikai Egyesült Államok Wyoming államában
 Ausztrália
 Albany város Ausztrália Nyugat-Ausztrália szövetségi államában
 Dél-Afrikai Köztársaság
 Albany Dél-Afrika keleti részén 
 Új Zéland
 Albany az új-zélandi Auckland elővárosa

Egyéb
Albany legendabeli ókori brit uralkodódinasztia